Otto Grabowski ist der Name folgender Personen:

* Otto Grabowski (Berlin) (1892–1961) deutscher Widerstandskämpfer, Autor für die Druckschrift Die Innere Front
 Otto Grabowski (Wildau) (1901–1944), deutscher Widerstandskämpfer